Мени́ск (от  — полумесяц):
 Мениск — хрящевая прокладка в некоторых суставах.
 Мениск — искривлённая свободная поверхность жидкости в месте её соприкосновения с поверхностью твёрдого тела.
 Мениск — выпукло-вогнутая (или вогнуто-выпуклая) линза, ограниченная двумя сферическими поверхностями.
 Мениск — металлический круг, которым греки прикрывали выставленные на открытом воздухе статуи для защиты от непогоды и загрязнения птицами.

См. также 
 Менеск